Yığılca (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Yığılca (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yığılca